Prati ima više značenja:
 Prati, Bologna
 Prati, Bolzano
 Prati, Brescia
 Prati, Genoa
 Prati, Pescara
 Prati, Ravenna
 Prati, Trento
 Prati, Treviso
 Prati, Verona